Andrew et Andy Griffiths est un nom pouvant désigner:

Andrew Griffiths (né en 1969), joueur de hockey sur gazon canadien
Andrew Griffiths (né en 1970), homme politique anglais
Andrew Griffiths, homme d'affaires et auteur australien
Andy Griffiths (né en 1961), auteur australien de livre pour enfants 
Andy Griffiths, homme d'affaires australien

Voir aussi
Andrew Griffith, homme politique britannique
Andy Griffith (1926-2012), acteur américain

Griffiths, Andrew